Голанов — фамилия; имеет женскую форму Голанова.

Известные носители:
 Голанов, Андрей Владимирович (род. 1962) — российский нейрохирург, член-корреспондент РАН (2016). Сын В. Е. Голанова.
 Голанов, Владимир Евгеньевич (1928 — ?) — генеральный директор Всесоюзного объединения «Продинторг», Герой Социалистического Труда (05.08.1982).
 Голанов, Иван Григорьевич (1890—1967) — лингвист, специалист в области морфологии современного русского языка.